Cussac kan syfta på:
 Cussac, Cantal
 Cussac, Haute-Vienne